Lautenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Lautenbacher (1883–1966), hessischer Landtagsabgeordneter (Zentrum)
 Pia Lautenbacher (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Rolf Lautenbacher (* 1966), deutscher Triathlet
 Susanne Lautenbacher (* 1932), deutsche Violinistin
 Walter E. Lautenbacher (1920–2000), deutscher Foto-Designer